Ле́бедева — женская форма русской фамилии , а также топоним. 

 Носительницы фамилии
 Лебедева, Агафья Феровна (1908—1965) — доярка, Герой Социалистического Труда. 
 Лебедева, Ада Павловна (1893—1918) — революционный деятель, большевик.
 
 Лебедева, Антонина Васильевна (1916—1943) — советская военная лётчица.
 Лебедева, Вера Павловна (1881—1968) — деятель советского здравоохранения.
 
 Лебедева, Дарина Юрьевна (род. 1989) — украинская футболистка.
 
 Лебедева, Екатерина Сергеевна (род. 1989) — российская хоккеистка.
 
 Лебедева, Зинаида Александровна (1902—1989) — советский учёный в области здравоохранения, государственный и политический деятель.
 Лебедева, Ирина Владимировна (род. 1956) — генеральный директор Государственной Третьяковской галереи.
 Лебедева (Круглова), Кристина Олеговна (род. 1991) — российская футболистка.
 Лебедева, Ксения Петровна (род. 1987) — белорусская журналистка и телеведущая.
 Лебедева, Лидия Петровна (1869—1938) — поэтесса, переводчица.
 Лебедева, Людмила Фёдоровна (род. 1950) — российский экономист.
 
 Лебедева, Мария Александровна (Николаева; род. 1991) — российская легкоатлетка.
 Лебедева, Мария Александровна (1875—1911) — российская врач.
 
 Лебедева, Нина Александровна (1920—1991) — советская генетик и селекционер.
 Лебедева, Октябрина Гансовна (1923—2011) — советский архитектор.
 
 Лебедева, Прасковья Прохоровна (1839—1917) — русская балерина и педагог.
 Лебедева, Раиса Ивановна (род. 1940) — советский и российский живописец.
 Лебедева, Рената Николаевна (1928—1999) — реаниматолог.
 Лебедева, Сарра Дмитриевна (1892—1967) — художница, мастер скульптурного портрета.
 
 Лебедева, Тамара Павловна (1919—1988) — советская актриса.
 
 Лебедева, Эмилия Исаковна (1924—2015) — советский, украинский и российский историк, педагог, караимовед.

Составные фамилии 
 Лебедева-Разумова, Матрёна Николаевна (1880—1966) — русская революционерка.
 Маврина-Лебедева, Татьяна Алексеевна (1902—1996) — русская советская художница, живописец, график, иллюстратор.
 Миллер-Лебедева, Вера Евгеньевна (1880—1970) — румынский математик.
 Остроумова-Лебедева, Анна Петровна (1871—1955) — советский гравёр и живописец-акварелист. Населённые пункты 
 Лебедева — деревня в городском округе Верхотурский Свердловской области России.
 Лебедева — деревня в Гаринском городском округе Свердловской области России.